Lunatique tour est le nom de la troisième tournée de Jenifer, vue par plus de  fans, elle est la troisième artiste à avoir attiré le plus de spectateurs à ses concerts en 2008 selon le magazine VSD.

Caractéristiques 
 Plus de  spectateurs.
 La tournée est divisée en 3 parties (Tournée normale & Les Estivales & Les Prolongations). La première du  au , la deuxième du  au  et la troisième du  au , soit presque un an de concerts.
 Cette tournée a comporté 90 concerts (35 pour la première partie, 17 pour la seconde et 29 pour la troisième) dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Gabon et à l'Île Maurice.

Dates et lieux des concerts

Tournée